Филонов — русская фамилия; имеет женскую форму .
 
 Филонов, Алексей Юрьевич (род. 1961) — советский пловец.
 Филонов, Андрей Владимирович (род. 1974) — украинский и российский политик, предприниматель. Глава администрации Евпатории (2014—2019).
 Филонов, Василий Матвеевич (1920—2004) — полный кавалер ордена Славы.
 Филонов, Владимир Иванович (род. 1952) — советский легкоатлет-стипльчезист.
 Филонов, Георгий Николаевич (1922—2017) — советский и российский педагог, академик РАО, почетный работник высшего профессионального образования РФ.
 
 Филонов, Лев Борисович (1925—2016) — советский учёный-психолог.
 Филонов, Павел Николаевич (1883—1941) — русский художник, иллюстратор, теоретик искусства, поэт, преподаватель.
 Филонов, Станислав Анатольевич (род. 1967) — советский и российский футболист.
 Филонов, Фёдор Андреевич (1919—2007) — русский художник, график и живописец.

См. также 
 
 Вилонов